Шућурићи се могу односити на:

 Шућурићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Шућурићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ